Bouillac, commune française de l'Aveyron
 Bouillac, commune française de la Dordogne
 Bouillac, commune française de Tarn-et-Garonne